Het tennistoernooi US Open werd in 1991 bij de vrouwen voor de 105e keer gehouden. De als tweede geplaatste Joegoslavische Monica Seles won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Amerikaanse Martina Navrátilová met 7-6 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (halve finale)
  Monica Seles (winnares)
  Gabriela Sabatini (kwartfinale)
  Arantxa Sánchez Vicario (kwartfinale)
  Mary Joe Fernandez (derde ronde) 
  Martina Navrátilová (finale)
  Jennifer Capriati (halve finale)
  Conchita Martínez (kwartfinale)

  Jana Novotná (vierde ronde)
  Manuela Maleeva-Fragnière (vierde ronde)
  Katerina Maleeva (derde ronde)
  Zina Garrison (vierde ronde)
  Leila Meschi (derde ronde)
  Nathalie Tauziat (eerste ronde)
  Helena Suková (derde ronde)
  Anke Huber (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1991